Richard 3. kan henvise til

Personer 
 Richard 3. af Normandiet (1001-1027), hertug af Normandiet
 Richard af Conisburgh, 3. jarl af Cambridge (1385-1415), engelsk jarl
 Richard Plantagenet, 3. hertug af York (1411-1460), engelsk hertug
 Richard 3. af England (1452-1485), engelsk konge

Teater, film og tv 

 Richard 3. (skuespil), et skuespil af Shakespeare skrevet omkring 1590
 Richard III (film fra 1912), en amerikansk-fransk stumfilm baseret på Shakespeares skuespil
 Richard III (film fra 1955), en film med bl.a. Laurence Olivier, Ralph Richardson og John Gielgud
 Richard III (film fra 1982), en sovjetisk film
 Richard III (film fra 1986), en fransk film med bl.a. Ariel García Valdés
 Richard III (film fra 1995), en film med bl.a. Ian McKellen og Annette Bening
 Richard III (film fra 2015), en fransk-tysk tv-film med bl.a. Lars Erdinger
 Richard III (film fra 2016), en britisk tv-film